Хильчевский — фамилия. Имеет женский род — Хильчевская.

 Хилчевские.  

Известные носители:

 Хильчевский, Валентин Кириллович (род. 1953) — советский и украинский учёный-гидролог, гидрохимик, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
 Хильчевский, Виктор Александрович (род. 1948) — министр энергетики, транспорта и связи, вице-премьер Правительства Республики Абхазия.
Хильчевский, Юрий Михайлович - (1932-2021) представитель СССР при ЮНЕСКО.